Лисьи Горки — топоним в России:
 Лисьи Горки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Лисьи Горки — деревня в Старорусском районе Новгородской области.
 Лисьи Горки — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Лисьи Горки — местность в Советском районе города Новосибирска.